W Polsce
 Jaroszów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Strzegom 
 Jaroszów – wieś w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Żarki
 Jaroszów – gromada